Popeye puede referirse a: 

 Popeye, personaje de tiras cómicas y dibujos animados creado por Elzie Crisler Segar.

Basado en el personaje animado 
 Popeye (película)
 Popeye (videojuego)
 Popeye 2

Apodo de personas 
 Jhon Jairo Velásquez (1962-2020), alias Popeye, antiguo sicario del Cartel de Medellín.
 Jean Paul van Poppel (1962), ciclista neerlandés. 
 Popeye Jones (1970), jugador y entrenador de baloncesto. 
 Greg Halford (1984), futbolista inglés.

Otros usos 
 AGM-142 Have Nap, misil aire-tierra israelí llamado Popeye.
 Popeyes Louisiana Kitchen, cadena de restaurantes de comida rápida. 
 Operación Popeye, programa de alto secreto estadounidense durante la guerra de Vietnam dirigido a la manipulación del clima.